Los mirmilones eran, en la Antigua Roma, unos gladiadores que se distinguían de los otros gladiadores llamados reciarios, samnitas, y tracios, porque iban armados con casco, espada y escudo rectangular al estilo galo. Estos gladiadores, recibían esta denominación por la figura del pez (mórmylos o mormyros) que llevaban sobre la cimera de su casco.

Uno de sus rivales habituales eran los hoplomacos.

Véase también 

 Murmillo

Referencias

Enlaces externos 

Tipos de gladiadores